Contea di Ramsey o Ramsey County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Ramsey (Dakota del Nord)
 Contea di Ramsey (Minnesota)